Зимино — село в Топчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Зиминского сельсовета.

История 
Основано в 1750 г. В 1928 году состояло из 515 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Зиминского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района